Soldati – persone che si sono arruolate nelle forze armate di un paese sovrano

Persone
Atanasio Soldati (1896-1953) –  pittore italiano
Evandro Soldati (1985) – supermodello e stilista brasiliano di origini italiane
Franco Soldati – imprenditore italiano
Giovanni Soldati (1953) – regista e sceneggiatore italiano
Kimiko Soldati (1974) – tuffatrice statunitense
Luigi Soldati (1948-1996) – attore, regista e produttore cinematografico italiano
Mario Soldati (1906-1999) – scrittore, giornalista, regista cinematografico, sceneggiatore e autore televisivo italiano
Sebastiano Soldati (1780-1849) – vescovo cattolico italiano
Umberto Soldati (1900-1985) – calciatore italiano

Altro 
 Classe Soldati (cacciatorpediniere) – classe di cacciatorpediniere della Regia Marina
 Soldati – "uomini d'onore" della mafia
 Soldati – poesia di Giuseppe Ungaretti
 Soldati - 365 all'alba – film del 1987 diretto da Marco Risi
 Toscano Soldati – tipo di sigaro
 Villa Soldati – quartiere di Buenos Aires, in Argentina

Pagine correlate
Classe Soldati – classi di navi della Marina Italiana
Soldato (disambigua)